Heepen steht für:
 Heepen, Stadtbezirk von Bielefeld

Heepen ist der Familienname folgender Personen:
 Günther H. Heepen, deutscher Fachtherapeut für Psychotherapie und Medizinjournalist
 Karin Heepen (* 1962), deutsche Politikerin (Bündnis C)